Wilfert ist der Familienname folgender Personen:

 Bryon Wilfert (* 1952), kanadischer Politiker
 Hanne Wilfert (1921–1994), deutscher Jazzmusiker
 Ingeborg Wilfert (* 1939), deutsche Kartografin

 Lena Wilfert (* 1978), deutsche Biologin
 Otto Wilfert (1935–2013), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Wilfer